Hattasch ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Franziska Hattasch, auch Hatasch (1726–1780), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Anna Franziska Benda
 Dismas Hattasch, auch Hatasch (1724–1777), böhmischer Komponist, siehe Dismas Hataš
 Heinrich Christoph Hattasch, auch Hatasch (1739–nach 1808), böhmischer Komponist, siehe Jindřich Krištof Hataš

Siehe auch:
 Hans Hättasch (1896–nach 1945), deutscher Baubeamter und Kommunalpolitiker (NSDAP)